(1960-), réalisateur britannique